Сугимура — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1953) — японский архитектор.
  (1926—1991) — японский фотограф.
 Сугимура, Харуко (1909—1997) — японская актриса театра и кино.